Mogilica ist der polnische Name
 für ein Dorf in der Woiwodschaft Westpommern (deutscher Name: Neuhof), siehe: Mogilica (Dolice)
 für einen Fluss in der Woiwodschaft Westpommern, siehe: Mogilica (Fluss)